Тарница има више значења:

 Тарница (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Тарница (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Тарница (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији